Э́двин Ко́рли Мо́зес (, р. 31 августа 1955, Дейтон, штат Огайо) — американский легкоатлет, специализировавшийся в беге на 400 метров с барьерами.

Олимпийский чемпион 1976 (с мировым рекордом), 1984,  бронзовый призёр 1988.

Чемпион мира 1983, 1987;  серебряный призёр 1983 — эстафета 4×400 м.

С 26.08.1977 по 4.06.1987 не проиграл ни одного старта, выиграв 122 забега (107 — финальных). По продолжительности это составило ровно 9 лет 9 месяцев и 9 дней.

Произносил Олимпийскую клятву от имени спортсменов на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Президент Академии Laureus World Sports Awards.

Мировые рекорды

Награды 
 Лучший легкоатлет мира по версии журнала Track & Field News 1980 года.
 Приз Джесси Оуэнса лучшему легкоатлету США 1981 года.
 Приз Джеймса Салливана «наиболее выдающемуся спортсмену-любителю в США» (1983).
 Спортсмен года по версии Sports Illustrated (1984).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Морхауского колледжа
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Бегуны с барьерами США